Mégarée (francisation du grec ancien Mégareus) peut désigner plusieurs personnages de la mythologie grecque :
 Mégarée fils de Poséidon, et d'Œnopé, roi de Mégare qui combat pour Minos contre le roi Nisos.
 Mégarée fils de Créon et d'Eurydice, prince de Thèbes, combattant pendant la guerre des sept chefs contre Thèbes.
 Mégarée fils d'Hypoménès, mortel de Corinthe.
 Mégarée fils de Zeus, demi-dieu.
 Mégarée fils d'Apollon, demi-dieu de Béotie.
 Mégarée fils d'Égée, mortel, prince d'Athènes.